7/12 kan syfta på:

 7 december
 12 juli (amerikanskt datumformat)